Szalma Pál (Vásárosnamény, 1982. március 12. –) magyar labdarúgókapus.

Források 
Szalma Pál adatlapja a transfermarkt.com oldalon 
hlsz.hu

1982-ben született személyek
Vásárosnaményiek
Magyar labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Nyíregyháza Spartacus labdarúgói
A DVTK labdarúgói
Az Újpest FC labdarúgói
A Jászberényi SE labdarúgói
A BFC Siófok labdarúgói
A Balmazújvárosi FC labdarúgói
Élő személyek